Contea di Chatham o Chatham County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Chatham (Carolina del Nord)
 Contea di Chatham (Georgia)